Heronidrilus är ett släkte av ringmaskar. Heronidrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glattmaskar
Heronidrilus